Hilderic (rei dels vàndals), 523-530
 Hilderic (comte de Nimes) vers el 673

 Hilderic de Spoleto